Ронрико Ли (; род. 27 августа 1977) — американский актёр.

Биография 
Ли начал свою актёрскую карьеру в 1989 году с эпизодической роли в фильме «Непокорённый». В аоследующие годы он появился в таких фильмах, как «Возвращение болотной твари» (1989), «Слава» (1989), «Как сделать карьеру» (1991), «Пэрис Траут» (1991) и других.

В 1990-х годах Ли появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Я улечу», «Полуночная жара», «Саванна», «Большой ремонт» и «Мойша». В 1997—1999 голах он исполнял роль Тайрика Скотта в телесериале «Сестра, сестра». В 2002 году он снялся в сериалах «Бостонская школа» и «Подруги». В 2005 году Ли сыграл роль Реджи в фильме «Угадай, кто?». В 2007 году он снялся в эпизоде серила «Детектив Монк».

В 2008—2009 году Ли исполнял второстепенную роль в сериале «Худшая неделя моей жизни», а также в 2009 году он сыграл роль Дэвида в телесериале «Материнство». В 2010 году он снимался в сериале «Хорошие парни». В 2014—2017 годах Ли играл роль Реджи Вона в сериале «Раскаяния выжившего». В 2020 году он снялся в фильме «Коффи и Карим».

Фильмография

Ссылки